Termenul „Prejudecată” se poate referi la:

Prejudecată, preconcepție, prejudiciu, părere, opinie  preconcepută  de cele mai multe ori eronată și defavorabilă, impusă de mediu sau de educație, pe care și-o face cineva asupra unui lucru, idee adoptată, de obicei, fără cunoașterea directă a faptelor.
Mândrie și prejudecată (roman) scris de Jane Austen
Mândrie și prejudecată (film), ecranizarea romanului cu același nume.

Bibliografie
 "Bundeszentrale für politische Bildung": Info – despre Prejudecată (dezambiguizare). Heft 271. 4. Quartal 2005.
 Metzger, Wolfgang: Vom Vorurteil zur Toleranz. Schriftenreihe der Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung. Gruppenpsychologische Reihe-1. 1973
 Sir Peter Ustinov: Achtung! Vorurteile. Hoffmann & Kampe. ISBN 3-455-09410-4

Legături externe
Citate despre prejudecată
 Prejudecată în perioada globalizării
 Homepage la IDA-NRW 
 Cartoon von Katz und Goldt  bzgl. Prejudecată la Hiphopper
 Reto U. Schneider: Immer diese Danieraner. Articol despre un experiment dspre prejudecată (1938) la NZZ-Folio
 Sir Peter Ustinov Institut de cercetare și combatere a prejudecății 
 Dovidio et al. (1997). On the Nature of Prejudice: Automatic and Controlled Processes , Journal of Experimental Social Psychology, 33, S. 510–540